La Copa México 1989-90 fue la 62° edición de la Copa México, la 35° en la era profesional. El torneo empezó el 17 de enero de 1990 y concluyó el 18 de abril de ese mismo año en Puebla, en el cual el equipo de  Puebla FC logró el título por cuarta vez con marcador final de 4 - 3 sobre los Tigres de la UANL. Para esta edición se jugó la eliminación directa entre los 20 equipos de la primera división, jugando los últimos cuatro en la tabla general, al finalizar la primera vuelta,  una fase previa.

Fase previa 

La ronda de los dieciseisavos de final tuvo lugar el 17 y 18 de enero, los partidos de ida, y el 31 de enero de 1990, los de vuelta.

Ronda eliminatoria

Semifinales

Partidos de Ida

Partidos de Vuelta

Final

Partido de ida

Partido de vuelta

Datos 
 México - Estadísticas de la temporada 1989/1990 en México. (RSSSF)

1990
Fútbol en 1990
Deporte en México en 1990